Winchester heißen die Orte

in England:
 Winchester
 Winchester (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Neuseeland:
 Winchester (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Winchester (Arkansas)
 Winchester (Connecticut)
 Winchester (Georgia)
 Winchester (Idaho)
 Winchester (Illinois)
 Winchester (Indiana)
 Winchester (Iowa)
 Winchester (Kalifornien)
 Winchester (Kansas)
 Winchester (Kentucky)
 Winchester (Maryland)
 Winchester (Massachusetts)
 Winchester (Mississippi)
 Winchester (Missouri)
 Winchester (Nevada)
 Winchester (New Hampshire)
 Winchester (New York)
 Winchester (Ohio)
 Winchester (Oklahoma)
 Winchester (Oregon)
 Winchester (Tennessee)
 Winchester (Texas)
 Winchester (Virginia)
 Winchester (Washington)
 Winchester (Vilas County, Wisconsin)
 Winchester (Winnebago County, Wisconsin)
 Winchester (Town, Vilas County), Town(ship) in Wisconsin
 Winchester (Town, Winnebago County), Town(ship) in Wisconsin
 Winchester (Wyoming)

in Kanada:
 Winchester (Ontario)

Winchester bezeichnet:
 Winchester Repeating Arms Company, US-amerikanischer Schusswaffenhersteller
 Winchester (Gewehr)
 Winchester Ammunition, US-amerikanischer Munitionshersteller
 Winchester ’73, US-amerikanischer Western von Anthony Mann (1950)
 Winchester House, Wohnhaus von Sarah Winchester in San José
 Winchester, Originaltitel von Winchester – Das Haus der Verdammten, US-amerikanisch-australischer Horrorfilm von Peter und Michael Spierig (2018)
 einen 90-nm-Core für den AMD Athlon 64
 Winchester 75, deutsche Country-Rockband
 (747) Winchester, Asteroid des Hauptgürtels
 ein von IBM entwickelter Typ von Festplattenlaufwerken
 Winchester (Pferd), das Pferd des Generals Sheridan im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Winchester Automobile, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Winchester ist der Familienname folgender Personen:
 Boyd Winchester (1836–1923), US-amerikanischer Politiker
 Brad Winchester (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Caleb T. Winchester (1847–1920), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Carl Winchester (* 1993), nordirischer Fußballspieler 
 Ernie Winchester († 2013), schottischer Fußballspieler
 Jacarra Winchester (* 1992), US-amerikanische Ringerin
 James Winchester (1752–1826), US-amerikanischer Offizier
 James Winchester (Footballspieler) (* 1989), US-amerikanischer Footballspieler
 Jamie Winchester (* 1970), irischer Musiker

 Lem Winchester (1928–1961), US-amerikanischer Jazzpianist
 Oliver Winchester (1810–1880), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Philip Winchester (* 1981), US-amerikanisch-britischer Schauspieler
 Robert J. Winchester (* 1937), US-amerikanischer Mediziner
 Sarah Winchester (1839–1922), US-amerikanische Großerbin
 Simon Winchester (* 1944), amerikanisch-britischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Canal Winchester
 Earl of Winchester, Adelstitel, der im Mittelalter dreimal innerhalb der Peerage of England vergeben wurde
 Marquess of Winchester
 Winchester Township